Чемпионат Германии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование немецких смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 1977 года. Организатором является Федерация кёрлинга Германии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Германию на международной арене как смешанная сборная Германии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(если неясно, какой из игроков является скипом, то как скип помечается игрок на четвёртой позиции)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди юниоров

Кёрлинг
Германия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года
Соревнования по кёрлингу в Германии